Гендриков (Гендрикова) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Гендриков, Василий Александрович (1857—1912) — волчанский уездный предводитель дворянства, обер-церемониймейстер.
 Гендриков, Дмитрий Александрович (1831—1898) — генерал-лейтенант из рода Гендриковых, участник подавления Январского восстания.
 Гендриков, Иван Симонович (1719—1778) — русский граф, генерал-аншеф.
 Гендриков, Пётр Васильевич (1883—1942) — русский граф, курляндский губернатор в 1915—1916 годах, в 1916-17 годах — орловский губернатор.
 Гендриков, Степан Александрович (1832—1901) — русский государственный деятель.



См. также 
 Гендриков переулок — название переулка Маяковского в Москве до 1935 года.